Дамир Бурич (; 7 июля 1964, Сплит) — хорватский футболист, полузащитник, а также футбольный тренер.

Карьера игрока 
В 1988 году Бурич перебрался в Бундеслигу в клуб «Вальдхоф» из первенства Югославии. За свою карьеру в Германии он выступал также за «Ингольштадт 1881», «Фрайбург» и «Боруссию» Мёнхенгладбах. Всего в Бундеслиге он провёл 121 матч и забил 8 голов, во второй Бундеслиге — 70 матчей и 3 гола.

Тренерская карьера 
В 2001 году Бурич начал свою тренерскую карьеру в молодёжной команде «Фрайбурга», а с 2004 года стал ассистентом во второй команде, выступавшей в юго-западной Регионаллиге. С 2005 года он становится одновременно и ассистентом главного тренера основного состава «Фрайбурга», поскольку успешно завершил обучение по программе футбольного тренера в спортивном университете Кёльна. В 2007 году начал совместную работу с Робином Дуттом. В сезоне 2011/12 перешёл на работу в леверкузенский «Байер», но 1 апреля 2012 вместе с остальным штабом был отправлен в отставку.

28 мая 2013 года Дутт возглавил бременский «Вердер», и Бурич, как член его тренерского штаба, также приступил к работе вновь в качестве ассистента тренера основной команды.

Личная жизнь 
Женат, отец двоих сыновей Ренцо и Дино.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Сплит»
Игроки ФК «Вальдхоф»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры ФК «Хайдук» Сплит
Тренеры ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Тренеры ФК «Гройтер Фюрт»